Али́ки Стамати́на Вуюкла́ки (, МФА: [aˈlici vuʝuˈklaci], урождённая Кумунду́ру; 20 июля 1934 — 23 июля 1996) — греческая актриса театра и кино, певица. Национальная звезда Греции. Проявила себя талантливой актрисой ещё в студенческие годы. Имела красивый певчий голос и являлась исполнительницей песен во многих фильмах.

Биография 
Родилась в г. Афины (район Маруси). Карьеру в театре начала в студенческие годы. В 1952 году на отлично окончила драматическую школу при национальном театре (). В середине 1950-х появилась в главных ролях в фильмах фирмы «Финос Фильм» (). В 1960 году получила первую награду за лучшую женскую роль на кинофестивале в г. Салоники. 18 января 1965 года вышла замуж за своего сокурсника и актёра Димитриса Папамихаила (). Они вместе снимались в главных ролях многих фильмов и выступали на сценах театров страны. 5 июля 1975 года брак между ними был расторгнут.

С 1970 года Вуюуклаки работала в основном в театре. В 1980 году в тайне от общественности вторично вступила в брак с кипрским предпринимателем Йоргосом Илиадисом, но в 1993 году сама предала огласке этот факт во время телевизионной передачи. Последние годы жизни жила с артистом Костасом Спиропулосом ().

Умерла 23 июля 1996 года в медицинском центре Афин от рака печени в развитой стадии. Похоронена на Первом Афинском кладбище. Десятью годами позже, 29 июня 2006 года в возрасте 96 лет умерла мать актрисы — Эмилия Вуюуклаки Кумундуру.

Фильмография 
  — Мышонок — Кринё (по кличке «Мышонок»)
  — Ο αγαπητικός της βοσκοπούλας
  — Девочка со сказками — Агни
  — Мария Пендаётиса — Мария Пендайотиса
 1957 — Каникулы на Эгине — Алики
 1957 — Весёлые бродяги — Аннушка
 1957 — Любовь на барханах — Анна
 1957 — Мутные воды — Ленё
  — Любовные истории — Марица
 1958 — Ο Μιμίκος και η Μαίρη — Мэри Вебер
 1958 — Мусица
 1958 — Астеро
  — Райская пощёчина — Лиза Папаставру
  — Το κλωτσοσκούφι — Мэри (κλωτσοσκούφι)
 1960 — Мадалена — Мадалена
 1960 — Алики в морфлоте — Алики
  — Лиза и другая — Лиза Франкуди / Мици Гавриилоглу
  — Алики (Aliki my love) — Алики
 1962 — Путешествие — Марина
  — Врунья — Мэри Делипетру / Анна
 1963 — Χτυποκάρδια στο θρανίο — Лиза Петровасили
  — Шофёрша — Мэри Дьямантиду
 1964 — Наживка — Катя
  — Современная золушка — Катерина
  — Διπλοπεννιές (Χορεύοντας συρτάκι) — Марина
 1966 — Моя дочь-социалистка — Лиза Дэлви
  — Ах, моя жена! — Нина
 1967 — Самая яркая звезда — Катерина
  — Девочка из лунапарка — Маргарита
 1968 — Наша любовь — Марина
 1968 — Барышня и бродяга — Рена Кацару / Пипис
  — Учительница блондинка — Мирто Теодору
 1969 — Η νεράιδα και το παλικάρι — Катеринё
  — Смешная девочка — Кристина
 1970 — Лейтенант Наташа — Наташа
  — Я тебя люблю — Ангела
 1971 — Дочь солнца — Майя  — Алики диктатор — Алики 1972 — Молчаливая Мария — Мария — — Девочка из кабаре (не вышел в прокат) — Сали 1980 — Πονηρό θηλυκό, κατεργάρα γυναίκα — Елена Давари  — Агент Нэля — Нэля''

Примечания 
http://www.greeknotes.ru/2017/02/Aliki-Vougiouklaki.html - Статья об Алики Вуюклаки

Умершие от рака поджелудочной железы
Похороненные на Первом афинском кладбище
Киноактрисы Греции